Tenisový turnaj ATP Brisbane International 2010 se konal ve dnech 3. - 10. ledna v australském Brisbane venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 372 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Brisbane International
 Brisbane International 2010 - ženy

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
Brisbane International
ATP World Tour 2010
Tenis v Austrálii v roce 2010